Fortuna liga 2020/21 (Slowakije)
 Fortuna liga 2020/21 (Tsjechië)